The Paris Concert è un album live del musicista jazz statunitense John Coltrane, registrato in quartetto e pubblicato dall'etichetta Pablo Records - Original Jazz Classic nel 1963.

Il disco 
Il disco è stato ricavato dalla trasmissione radiofonica di un concerto registrato a Parigi nel 1961 o, più presumibilmente, nel 1962.

Il primo brano è dedicato al bassista Paul Chambers e compare per la prima volta in uno dei più importanti album di John Coltrane, Giant Steps del 1960.

Il secondo brano era stato scritto da Frank Loesser per il film Hans Christian Andersen di Danny Kaye e, nella discografia di John Coltrane, compare per la prima volta in un album da studio nel 1962 (LP Coltrane) eseguito dallo stesso quartetto di questo disco.

Il terzo brano è uno standard di Cole Porter ed era stato registrato in precedenza da John Coltrane nel 1960, con Steve Davis al posto di Jimmy Garrison.

Tracce
 Mr. P.C. (J. Coltrane) – 26:17
 The Inch Worm (F. Loesser) – 10:15
 Ev'ry Time We Say Goodbye (C. Porter) – 4:48

Musicisti
 John Coltrane — sassofono tenore/sassofono soprano
 Jimmy Garrison — Contrabbasso
 Elvin Jones — batteria
 McCoy Tyner — pianoforte

Note